Банус има више значења:

 Банус (Сан Агустин Тлаксијака), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Банус (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику